Die Liga2 Cabovisão 2013/14 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 10. August 2013 und endete am 11. Mai 2014.

Die Saison wurde mit 22 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der  Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der Campeonato Nacional de Seniores kamen dazu.

Am Saisonende stieg der Tabellenerste und der Drittplatzierte auf und der Viertplatzierte hatte noch die Chance über zwei Relegationsspiele gegen den Fünfzehnten der Primeira Liga 2013/14 aufzusteigen. FC Porto B war als Tabellenzweiter nicht aufstiegsberechtigt. Absteiger gab es keinen, da die Liga in der Saison 2014/15 auf 24 erhöht wurde.

Teilnehmer

Tabelle

Relegation 
Der Viertplatzierte der Liga2 Cabovisão bestritt im Anschluss an die Saison Relegationsspiele gegen den Fünfzehnten der Primeira Liga.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14